Эфио́пия — может означать следующее:

 Эфиопия — государство в Африке.
 Эфиопия — в древнегреческой географии южная «страна людей с пылающими лицами» с культом бога солнца, где люди жили в обществе богов и были благочестивы, блаженны и долговечны; союзник троянцев в Троянской войне.
 (1432) Эфиопия — астероид.